Килик може да се отнася за:

 Килик – вид на древногръцки съдове.
 Килик - в древногръцката митология, епоним на Киликия.